Барра-ду-Гарсас () — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Мату-Гросу. Составная часть мезорегиона Северо-восток штата Мату-Гроссу. Входит в экономико-статистический микрорегион Медиу-Арагуая. Население составляет 57 721 человек на 2007 год. Занимает площадь 9142,008 км². Плотность населения — 6,2 чел./км².

История 
Город основан в 1914 году.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2005 составляет 519 927 450,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2005 составляет 9.765,18 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2005 составляет 0,814 (данные: Программа развития ООН).

География 
Климат местности: тропический.

Муниципалитеты штата Мату-Гросу